Nikolai Skworzow ist der Name folgender Personen:

* Nikolai Alexandrowitsch Skworzow (1899–1974), sowjetischer Politiker
 Nikolai Walerjewitsch Skworzow  (* 1984), russischer Schwimmer